Bute – wyspa w Szkocji
 Bute (Buteshire) – hrabstwo historyczne w Szkocji
 Bute – miasto w Australii